Als USS Reuben James wurden drei Schiffe der United States Navy bezeichnet. Namensgeber war Reuben James, einem „Boatswain's Mate“ aus dem Amerikanisch-Tripolitanischen Krieg.

 Ein 1920 in Dienst gestellter Zerstörer der Clemson-Klasse, war das erste Schiff der US Navy, das im Zweiten Weltkrieg versenkt wurde, siehe USS Reuben James (DD-245)
 Ein 1943 in Dienst gestellter Zerstörer der Buckley-Klasse. Er wurde 1971 als Zielschiff versenkt, siehe USS Reuben James (DE-153)
 Eine 1986 in Dienst gestellte Fregatte der Oliver Hazard Perry-Klasse. Sie ist seit dem 18. Juli 2013 aus dem Dienst genommen, siehe USS Reuben James (FFG-57)

Schiffsname der United States Navy